Buckalew  ist der Nachname folgender Personen:

 Becca Buckalew. US-amerikanische Schauspielerin
 Charles R. Buckalew (1821–1899), US-amerikanischer Politiker